Prova (educação)
Exame médico
Exame laboratorial

Revistas
Exame (revista brasileira) — da Editora Abril
Exame (revista portuguesa) — do Grupo Impresa
Exame (revista moçambicana) — da Plot Moçambique

Desambiguações de comunicações